Niels Jacobsen er navnet på flere personer:

 Niels Jacobsen (arkitekt) (1865-1935) – dansk arkitekt og kommunalpolitiker
 Niels Jacobsen (erhvervsmand) (født 1957) – dansk erhvervsmand og godsejer
 Niels Jacobsen (manuskriptforfatter) - dansk manuskriptforfatter